Kellett peut désigner:

Aviation
 Kellett Autogiro Corporation est un fabricant d'autogyres et hélicoptères américain.

Patronymie
 Edward Kellett (1902-1943), militaire et homme politique britannique ;
 Henry Kellett (1806-1875), officier de la marine britannique.